Menua désigne notamment :
 Menoua, roi de l'Urartu de -806 à -788 
 Menoua, un département du Cameroun
 La Menoua, rivière qui a donné son nom à ce département.